Mariano Ier de Torres, Juge de Torres
 Mariano Ier Salusio, juge du Judicat de Cagliari